Gates kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gates (udde),

USA 

 Gates (ort i USA, Tennessee), Lauderdale County, 
 Gates (ort i USA, Oregon), Marion County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar